Aurelio González hace referencia a varios artículos:

Personajes 
 Aurelio González Benítez (1905-1997), futbolista paraguayo.
 Aurelio González Isla (1916-2009), ingeniero de caminos español.
 Aurelio González Ovies (1964-), poeta español.
 Aurelio González Puente (1940-), ciclista español.
 Aurelio González Pérez (1947-), filólogo mexicano.
 Aurelio González Salcedo (1932-), fotógrafo uruguayo de origen español.